Vists församling kan avse:
Vists församling, Linköpings stift
Vists församling, Skara stift
Vists församling, Vilske härad – en senast på 1600-talet upplöst församling i Vilske härad